Њу Камберланд има више значења:
 Њу Камберланд (Западна Вирџинија)
 Њу Камберланд (Пенсилванија)